

Cinema
Il braccio violento della legge (The French Connection) – film del 1971 diretto da William Friedkin
Il braccio violento della legge Nº 2 (French Connection II) – film del 1975 diretto da John Frankenheimer
French Connection (La French) – film del 2014 diretto da Cédric Jimenez

Musica
French Connection – album del 2009 di Kate Ryan

Sport
French Connection – soprannome della linea offensiva dei Buffalo Sabres negli anni settanta

Televisione
La stagione delle pesche (The French Connection) – episodio della quarta stagione di The O.C.

Altro
French Connection – organizzazione criminale francese che si occupava del traffico di droga
French Connection – cocktail a base di cognac e amaretto
French Connection (FCUK) – marchio londinese di abbigliamento
The French Connection – casa di produzione di film pornografici